Nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 3 okręty niemieckie; pochodzi od miasta – Norymbergi:
 SMS „Nürnberg” – krążownik lekki typu Königsberg z początku XX wieku i okresu I wojny światowej
 SMS „Nürnberg” – krążownik lekki typu Königsberg z okresu I wojny światowej
 „Nürnberg” – krążownik lekki z lat 30. XX wieku i okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 Nürnberg

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich